Příjmení Lima nosí více významných osobností:

 Adriana Lima (* 1981) – brazilská modelka a herečka
 Carlos Lima (* 1983) – kapverdský fotbalový záložník a reprezentant
 Gusttavo Lima (* 1989) – brazilský zpěvák
 Manuel Felix Lima (18. století) – portugalský cestovatel a zlatokop
 Paulo César Lima (Caju; * 1949) – brazilský fotbalista
 Rodnei Francisco de Lima (* 1985) – brazilský fotbalový obránce
 Rosa de Lima (Růžena Limská; 1586–1617) – první kanonizovaná osoba z Jižní Ameriky

Externí odkazy